Марка может означать:

Денежные и другие единицы 
 Марка — весовая и денежная единица.
 Марка — денежная единица Германии.
 Золотая марка — денежная единица Германской империи.
 Бумажная марка — денежная единица Веймарской республики.
 Рентная марка — одна из денежных единиц в Германии.
 Рейхсмарка — денежная единица Веймарской республики, Третьего рейха и послевоенной Германии.
 Оккупационная рейхсмарка — денежная единица на оккупированных Рейхом территориях (1940—1945).
 Марка Лодзинского гетто — расчётно-денежная единица Лодзинского гетто.
 Немецкая марка — денежная единица ФРГ.
 Марка Германской Демократической Республики — денежная единица ГДР.
 Гамбургская марка
 Польская марка — денежная единица Польши.
 Финляндская марка — денежная единица Финляндии.
 Марка Западной добровольческой армии — денежная единица армии Бермондт-Авалова, Митава (1919—1920).
 Боснийская конвертируемая марка — национальная валюта Боснии и Герцеговины.
 Эстонская марка — денежная единица Эстонской республики 1918—1928 годов.

В экономике и производстве 
 Торговая марка, марка производственная — товарный знак.
 Собственная торговая марка

В истории и географии 
 Марка — административно-территориальная единица.
 Марка — город в Сомали.
 Марка — река в Карачаево-Черкесии, в бассейне реки Кубань, правый приток реки Аксаут.

В филателии 
 Марка — в значении почтовая марка (см. также Непочтовая марка, Артимарка).
 Издательско-торговый центр «Марка» — издательско-торговый центр, федеральное государственное унитарное предприятие России, осуществляющее издание и распространение государственных знаков почтовой оплаты.

Периодические издания 
 «Марка» — испанская ежедневная спортивная газета.
 «Марка» — журнал Издательско-торгового центра «Марка».

Другое 
 Марка стали — термин в строительстве и сопромате.
 Марка — термин в геодезии.
 Марка — форма хранения и распространения наркотиков.
 Марка — морской термин.
 Марка — маркировочный узел в альпинизме, приём сматывания верёвки во избежание её запутывания.
 Марка — другое название Рохана, государства в романе Толкина «Властелин колец».
 Марка грузовая — морской термин; наносится на ватерлинии всех судов и показывает максимальное погружение судна под загрузкой для различной воды — пресной, морской для северных широт и т. д.

Сокращение 
 МарКА — Маргинальная корпорация анархистов, название группы МАКИ в течение нескольких месяцев в 1990 году.

См. также